Calocera — рід грибів родини Dacrymycetaceae. Назва вперше опублікована 1825 року.

Класифікація 
До роду Calocera відносять 80 видів:

Примітки

Джерела 
 Fries, E.M. 1825. Systema Orbis Vegetabilis. 1:1-374 - P.91

Роди грибів